Le Blanc est un nom de famille et un nom de lieu (ou un élément de nom de lieu).

Patronyme 

 Antoine Le Blanc de Guillet (1730-1799), homme de lettres français ;
 Claude Le Blanc (1669-1728), homme politique français ;
 Didier Le Blanc, compositeur et arrangeur français du  ;
 Gilles Le Blanc (1969-2013), économiste français ;
 François-César Le Blanc (1672-1746), évêque d'Avranches (1720-1746) ;
 Guillaume Le Blanc, évêque de Toulon de 1571 à 1588.
 Guillaume Le Blanc, son neveu, évêque de Vence et de Grasse (1592-1601).
 Guillaume le Blanc (1966-), philosophe et écrivain ;
 Guillaume Le Blanc, évêque de Coutances en 1621 ;
 Horace Le Blanc (v.1580-1637), peintre français ;
 Jacques Le Blanc de La Vignolle (1610-1684), avocat, historien et généalogiste français ;
 Jean-Bernard Le Blanc (1707-1781), homme d'église et écrivain français ;
 Jules Le Blanc (1832-1910), ingénieur, constructeur, mécanicien ; 
 Louis César de La Baume Le Blanc, duc de La Vallière (1708-1780), militaire et bibliophile français ;
 Françoise Louise de La Baume Le Blanc (1644-1710), maîtresse de Louis XIV ;
 M. Le Blanc (fin du XVII), religieux français ;
 Marie-Angélique le Blanc (1712-1775), personnalité du  ayant vécu une enfance sauvage.

Pseudonyme 

 Auguste Antoine Le Blanc, nom d'emprunt de Sophie Germain, philosophe et mathématicienne française ;

Toponyme 

 Le Blanc, commune française du département de l'Indre
 
 Perpezac-le-Blanc, commune française du département de la Corrèze
 
 Saint-Marc-le-Blanc, commune française du département d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Martin-le-Blanc (ou Saint-Martin-Osmonville), commune française du département de la Seine-Maritime
 Le Blanc-Mesnil, commune française du département de la Seine-Saint-Denis

Voir aussi 
 Biologie 
 Circaète Jean-le-Blanc

Titres

Cinéma 
 Le Blanc et le Noir
 Le Blanc-seing (film)
 Le Rose et le Blanc

Littérature 
 Le Blanc-bec

Références 
 
Patronyme français
Blanc, Le
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France